Koszta ist der Familienname folgender Personen:

 Imre Koszta (* 1905; † unbekannt), ungarischer Fußballspieler
 János Koszta (* 1959), ungarischer Fußballspieler
 József Koszta (1861–1949), ungarischer Maler
 Ladislau Koszta (* 1947), rumänischer Schwimmer
 Márk Koszta (* 1996), ungarischer Fußballspieler